Endgame kan syfta på:

 Endgame (böcker) – en bok i två volymer av författaren Derrick Jensen
 Endgame (album av Megadeth) – det tolfte studioalbumet av den amerikanska thrash metal-gruppen Megadeth
 Endgame (album av Rise Against) – det sjätte studioalbumet från amerikanska punkrock-bandet Rise Against
 Endgame (TV-serie) – en kanadensisk deckare/drama-serie, från 2011
 Endgame – en brittisk dramathriller från 2009, se Kampen om Sydafrika
 Endgame (Star Trek: Voyager) – sista avsnittet av Star Trek: Voyager, se Lista över avsnitt av Star Trek: Voyager